Als hörig bezeichnet man:

 in der Rechtsgeschichte ein Abhängigkeitsverhalten von Menschen verschiedener Schichten, siehe Hörigkeit (Rechtsgeschichte)
 in der Psychologie eine besondere Form der Abhängigkeit, siehe Hörigkeit (Psychologie)
 den Film Hörig (1961) von Mauro Bolognini
 den Film Hörig (1983) von Amy Jones
 den Film Hörig (1998) von Julie Davis

Hörig ist der Familienname folgender Personen:

 August Hörig (1834–1884), deutscher Gewerkschafter und Sozialdemokrat
 Elmar Hörig (* 1949), deutscher Radiomoderator
 Günter Hörig (1927–2009), deutscher Jazzpianist
 Jürgen Hörig (* 1965), deutscher Fernsehmoderator und Journalist 
 Rainer Hörig (* 1956), deutscher Journalist
 Ursula Hörig (* 1932), deutsche Schriftstellerin